Formule 2 v roce 2017 byla první sezónou závodní série Formule 2, která vznikla přejmenováním GP2 Series. Začala v bahrajnském Manáma dne 15. dubna a skončila v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech dne 26. listopadu. V sezóně zvítězil monacký závodník Charles Leclerc před Rusem Arťomem Markelovem.

Složení týmů 
 Po šesti sezónách sérii opustil tým Carlin.
 Tým Hilmer Motorsport usiloval o návrat do této série, ale nikdy k němu nedošlo.

Přestupy jezdců

Kalendář

Změny v kalendáři 
 První závod se konal v Bahrajnu na okruhu Bahrain International Circuit, který se po roční přestávce vrátil do kalendáře.
 Z kalendáře vypadly okruhy Hockenheimring a Sepang International Circuit.
 V kalendáři se poprvé objevil španělský okruh Circuito Permanente de Jerez.

Výsledky a pořadí

Pořadí jezdců

Pořadí týmů

Reference

Externí odkazy 
 

Formule 2
Motoristické sporty v roce 2017